Доситеја је женско име грчког порекла, изведено из мушког имена Доситеј.

Особе 
 Доситеја Кијевска, хришћанска светитељка из -{XVIII}- века.

Види још 
 Доситеј, мушко име истог порекла.